Красногвардейск:

 Красногвардейск  — город (с 1973 г.) в Самаркандская области в Узбекистане
 Красногвардейск — название города Гатчина Ленинградской области в период 1929-1944 гг.